Le Moscou Skate (Moscow Skate en anglais, Moskovskie konki en russe) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroulait en URSS au cours de l'automne. Il accueillait des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace. Le Moscou Skate est l'ancien nom de la Coupe de Russie.

Le troisième Moscou Skate est organisé du 12 au 15 décembre 1968 à Moscou.

Résultats

Messieurs

Dames

Couples

Danse sur glace

Source 
 Prize of Moscou News 1968 sur wikipedia anglais

1968
Compétition de patinage artistique à Moscou
Patinage artistique en 1968
1968 en Union soviétique
Sport en 1968 par pays